Пётр Осипе́нко:
 Осипенко, Пётр Григорьевич (род. 1921) — прокурор Украинской ССР (1983—1990). Заслуженный юрист Украины.
 Осипенко, Пётр Дмитриевич (1943—1998) — советский офицер-подводник, старший научный сотрудник специальной воинской части № 45707 Министерства обороны СССР, капитан 1-го ранга, Герой Советского Союза.